Le tournoi de tennis de Monte-Carlo est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du 22 au .

Sylvia Hanika remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Faits marquants 
On note le forfait de la Britannique Sue Barker en raison d'une blessure.

La finale ayant été retardée de plus d'une heure en raison de la pluie, Mandlíková est contrainte d'abandonner à un jeu de la victoire pour prendre un avion pour Santiago où elle est engagée dans un tournoi exhibition.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Monte-Carlo
1981 à Monaco
Tennis en juillet 1981